Hays House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hays House (Bel Air, Maryland), NRHP-ID 80001815
 Hays House (Lorman, Mississippi), NRHP-ID 09000111